Enrico Costa – włoski fizyk
 Enrico Costa – włoski polityk
 Enrico Costa – włoski bobsleista